Список компаний Боснии и Герцеговины включает в себя частные предприятия, образованные во время существования Австро-Венгрии, Королевства Югославии, СФРЮ и независимой Боснии и Герцеговины. Босния в настоящее время ведёт восстановление разрушенной войной национальной экономики и осуществляет рыночные реформы для перевода экономики от смешанного типа к рыночным рельсам. Сильной стороной экономики Боснии и Герцеговины является мощная тяжёлая промышленность, развитая во времена СФРЮ благодаря усилиям Джемала Биедича и Иосипа Броза Тито. В стране были построены в своё время многочисленные заводы и цеха, в 1970-е и 1980-е годы боснийские предприятия экспортировали за границу товары на сумму сотен миллионов долларов США.

Известные фирмы 
В этот список включены боснийские компании, чьи штаб-квартиры располагаются в Боснии и Герцеговине. Белым цветом выделены действующие фирмы, розовым — государственные предприятия, серым — прекратившие существование.

Примечания 

Экономика Боснии и Герцеговины
Списки:Босния и Герцеговина